Godehardkirche oder auch Gotthardskirche (nach dem Patron Godehard von Hildesheim) ist der Name folgender Kapellen und Kirchen:

Deutschland 
 in Amelinghausen: St. Godehard (Amelinghausen)
 in Amorbach: Gotthardsruine (Amorbach)
 in Augsburg: St.-Godehard-Kapelle (Augsburg) hinter der Basilika St. Ulrich und Afra (Augsburg)
 in Bad Münder, OT Eimbeckhausen: St. Godehard (Eimbeckhausen) (profaniert)
 in Bad Nenndorf: St. Godehardi (Bad Nenndorf)
 in Beckedorf: Godehardi-Kirche (Beckedorf)
 in Brandenburg an der Havel: St. Gotthardt (Brandenburg an der Havel)
 in Braunschweig: St. Godehard (Braunschweig) (profaniert)
 in Bremen: St. Godehard (Bremen-Hemelingen)
 in Drei Gleichen, OT Großrettbach: St. Gotthard (Großrettbach)
 in Erfurt: Gotthardtkirche (Erfurt)
 in Erfurt, OT Marbach: St. Gotthardt (Marbach)
 in Forst (Unterfranken): St. Godehard (Forst)
 in Fulda, Ortsteil Kämmerzell: St. Godehard (Kämmerzell)
 in Göttingen: St. Godehard (Göttingen)
 in Hannover: St. Godehard (Hannover)
 in Hildesheim: Basilika St. Godehard (Hildesheim)
 in Hohe Börde, Ortsteil Bebertal: St. Godeberti
 in Kessin: St. Godehard (Kessin)
 in Mainz: Gotthardkapelle am Mainzer Dom
 in Osterburg, OT Erxleben: Dorfkirche St. Godehard
 in Peine, OT Rosenthal: St. Godehard
 in Rohnstedt: St. Gotthardt (Rohnstedt)
 in Staufen im Breisgau: St.-Gotthard-Kapelle
 in Tönisvorst: St. Godehard (Tönisvorst)
 in Weilbach: Gotthardruine

Italien 
 in Brixen: St. Gotthard und St. Erhard (Brixen)

Österreich 
Kärnten
 Gotthardskirche (Lansach)
 Pfarrkirche Ingolsthal
Niederösterreich
 Pfarrkirche Raxendorf
Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Gotthard im Mühlkreis
Salzburg
 St. Gotthard (Saalfelden)
Steiermark
 Pfarrkirche Perchau
Tirol
 Pfarrkirche Jerzens

Polen 
 St. Gotthard (Strzelin) (Strehlen)

Schweiz 
 auf dem Gotthardpass (zerstört, Fundamente im Hospiz): St. Gotthard (Gotthardpass)
 in Simplon Dorf: Pfarrkirche St. Gotthard (Simplon)

Tschechien 
 in Český Brod: Kirche St. Gotthard
 in Modřice: St. Gotthard (Modřice)

Godehard